Amendement peut faire référence à :
 amendement, produit apporté au sol, généralement en grande quantité, pour en améliorer les qualités physiques, en agriculture ou en sylviculture intensive ;
 amendement, ajout à une constitution, en droit anglo-saxon ;
 amendement, modification, soumise au vote d'une assemblée, apportée à un projet de loi ou à une loi, en droit français.